Ли́ппи — итальянская фамилия. Известные носители:
 Липпи, Аннибале  (ум. 1581)  — итальянский архитектор.
 Липпи, Лоренцо (1606—1665) — итальянский художник и поэт.
 Липпи, Марчелло (род. 1948) — итальянский футбольный тренер.
 Липпи, Филиппино (1457/1458—1505) — итальянский живописец, сын Филиппо Липпи.
 Липпи, Филиппо (Фра Филиппо Липпи; 1406—1469) — флорентийский живописец.